Ге́лиос:
 Гелиос (, ) — древнегреческий бог Солнца.
 «Гелиос» — семейство советских фотографических объективов.
 Гелиос — крупный ударный кратер на поверхности Гипериона, спутника Сатурна.
 Космические аппараты:
  ( и ; также обозначались как «Гелиос-1» и «Гелиос-2») — два схожих космических аппарата для изучения Солнца, разработанные и запущенные DFVLR и NASA в 1974 и 1976 годах, соответственно.
 «Гелиос-12Л» — российский телекоммуникационный космический аппарат, модернизированная версия спутников серии «Луч», запущенный в 1995 году.
  ( и ) — два идентичных европейских разведывательных спутника, запущенные в 1995 и 1999 годах, соответственно.
 «Гелиос-2А» и «Гелиос-2Б» ( и ) — два идентичных европейских разведывательных спутника, запущенные в 2004 и 2009 годах, соответственно.
 «Гелиос» — вымышленная космическая станция военной компании «Гиперион» в компьютерной игре Borderlands2.
 В спорте:
 «Гелиос» — украинский футбольный клуб из города Харькова.
 «Гелиос-Арена» — один из старейших сохранившихся стадионов Харькова.
 «Гелиос-Лукойл» — название футбольного клуба «Лукойл» Челябинск в 2002 году.
 «Гелиос Санз» — словенский баскетбольный клуб из Домжале.
  — эстонский футбольный клуб из Выру.

См. также 
 Helios Airways
 NASA Helios